Надин Мартина Брурсен — нидерландская легкоатлетка, которая специализируется в многоборье. На олимпийских играх 2012 года заняла 13-е место с результатом 6319 очков. Четырёхкратная чемпионка Нидерландов в прыжках в высоту. Победительница национального чемпионата 2011 года в пятиборье. На чемпионате мира 2013 года в Москве заняла 10-е место. Чемпионка мира 2014 года в помещении в пятиборье, серебряный призёр чемпионата Европы 2014 года в семиборье.

В настоящее время владеет национальным рекордом в прыжке в высоту — 1,89 м.

Личный рекорд в пятиборье — 4830 очков, установила на чемпионате мира в Сопоте.

Личные рекорды 
На стадионе

В помещении

Ссылки 
 

Многоборцы Нидерландов
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года